Carinhanha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Carinhanha (ort), Bahia, 
 Carinhanha (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar